Peter Bonde har flere betydninger:
 Peter Bonde (maler) (født 1958) – dansk maler
 Peter Bonde (fodboldtræner) (født 1958) – dansk fodboldtræner
 Jens-Peter Bonde (født 1948) − dansk forfatter
 Hans Peter Bonde (1894−1961) − dansk amtsforvalter